Рыкалёво — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Ивановской волости.

География 
Расположена на восточном побережье озера Воротно, в 12 км к востоку от города Невель.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 198 человек.

Галерия

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)